

Klüver 

 Billy Klüver (1927-2004), ingénieur électricien américain aux Bell Telephone Laboratories, fondateur de Experiments in Art and Technology.
 Felipe Klüver (2000- ), rameur uruguayen.
 Hans Klüver (1901-1989), problémiste allemand.
 Heinrich Klüver (1897-1979), psychologue germano-américain né à Holstein en Allemagne.
 Johan Wilhelm Klüver (1910- ), marin norvégien titulaire de nombreuses décorations après la Seconde Guerre mondiale.

Kluver 

 Cayla Kluver (1992- ), auteur de la série Legacy.